Ulf Henricsson kan avse flera personer:

Ulf Henricsson (länsråd)
Ulf Henricsson (militär)